Рогир Вассен (; родился 9 августа 1976 года в Рурмонде, Нидерланды) — нидерландский профессиональный теннисист.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1994 году. В 1995 дебютировал на турнире ATP в Росмалене. За всю одиночную карьеру сумел выиграть четыре турнира серии ITF Futures и один ATP Challenger Series. Наибольших успехов добился в соревнованиях парного разряда. В 2005 году вместе с Джеффом Кутзе впервые выходит в финал турнира ATP в Лионе. В 2006 году выигрывает первый парный турнир ATP в Окленде совместно с румыном Андреем Павелом. С Джеффом Кутзе в 2007 году ему удается защитить свой титул в Окленде, а также выиграть турнир Хертогенбосе. В 2008 году вместе с чехом Франтишеком Чермаком победил в Амерсфорте. Пятый парный титул в карьере ему удалось завоевать в 2010 году на турнире в Меце вместе с Дастином Брауном.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов